Toto je seznam měst na Kiribati.

Zdaleka největší aglomerací na Kiribati je Bairiki, kde žije 44 429 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země. Největším městem Kiribati však je Betio, kde žije 12 509 obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 500 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva ze 7. listopadu 2005 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst na Cookových ostrovech
 Seznam měst ve Francouzské Polynésii
 Seznam měst na Havaji
 Seznam měst na Marshallových ostrovech
 Seznam měst ve Federativních státech Mikronésie
 Seznam měst na Nauru
 Seznam měst na Šalomounových ostrovech
 Seznam měst na Tuvalu

Externí odkazy 
 
 Kiribati National Statistics Office
 World Gazetteer - počty obyvatel kiribatských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel kiribatských měst v historii

 
Kiribati
města